De Engelse voetbalclub Newcastle United FC speelt sinds 1968 wedstrijden in Europese competities. Hieronder volgt een overzicht van de gespeelde wedstrijden per seizoen.

Overzicht

'''Uitslagen vanuit gezichtspunt Newcastle United FC

Statistieken

UEFA Cup (seizoen 1994/95)

Bijgaand een overzicht van de spelers die Newcastle United vertegenwoordigden in de UEFA Cup, seizoen 1994/95 onder leiding van trainer-coach Kevin Keegan. De Engelse formatie werd in de tweede ronde uitgeschakeld door het Spaanse Athletic Bilbao.

UEFA Cup (seizoen 1996/97)

Bijgaand een overzicht van de spelers die Newcastle United vertegenwoordigden in de UEFA Cup, seizoen 1996/97 onder leiding van trainer-coaches Kevin Keegan, Terry McDermott (interim) en Kenny Dalglish. De Engelse formatie werd in de kwartfinales uitgeschakeld door AS Monaco.

UEFA Champions League (seizoen 1997/98)

Bijgaand een overzicht van de spelers die Newcastle United vertegenwoordigden in de UEFA Champions League , seizoen 1997/98 onder leiding van de Schotse trainer-coach Kenny Dalglish. De Engelse formatie werd in de groepsfase uitgeschakeld. In onderstaand overzicht zijn ook de twee kwalificatiewedstrijden tegen Croatia Zagreb meegenomen.

Europa Cup II (seizoen 1998/99)

Bijgaand een overzicht van de spelers die Newcastle United vertegenwoordigden in de Europa Cup II, seizoen 1998/99 onder leiding van de Nederlandse trainer-coach Ruud Gullit. De Engelse formatie werd in de eerste ronde uitgeschakeld door Partizan Belgrado.

Zie ook
 Deelnemers UEFA-toernooien Engeland
 Ranglijst van alle clubs die in de diverse Europa Cups zijn uitgekomen

Newcastle United FC
Newcastle United FC